Cziffra ist der Familienname folgender Personen:

 Géza von Cziffra (1900–1989), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 György Cziffra (1921–1994), ungarisch-französischer Pianist
 György Cziffra der Jüngere (1942–1981), ungarisch-französischer Dirigent, Sohn des Pianisten
 Shirin Aumeeruddy-Cziffra, mauritische Juristin, Politikerin und Diplomatin

Siehe auch:
 Czifra